Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Kim Clijsters (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (finale)
 Justine Henin-Hardenne (secondo turno)

 Elena Dement'eva (semifinali)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Anastasija Myskina (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2005